Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2012 roku jest Niemiec Pascal Behrenbruch.

Zwycięzcą dziesięcioboju został Andrej Krauczanka. Srebrny medal zdobył Francuz Kevin Mayer, a brąz Rosjanin Ilja Szkurieniow. Do zawodów zgłoszono 25 zawodników,a rywalizację ukończyło 19. Polacy nie startowali.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty poszczególnych konkurencji

Bieg na 100 metrów

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

Bieg na 400 metrów

Bieg na 110 metrów przez płotki

Rzut dyskiem

Skok o tyczce

Rzut oszczepem

Bieg na 1500 metrów

Wyniki końcowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dziesięciobój mężczyzn